Mk-38 steht für:
 Mk-38-Maschinenkanone, elektrisch betriebene Maschinenkanone

MK-38 steht für:
 Karpoš, ISO-3166-2-Code der mazedonischen Gemeinde

MK38